

Miejsca

Austria 
 Königsdorf – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf

Niemcy 
 Königsdorf – dzielnica Frechen
 Königsdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Piskorzewo

Osoby 
 Gelga Königsdorf – niemiecka matematyczka

Zobacz też 
 Königsdorff